Sei unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Alabama:

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1819 ma mai completato, varato come nave deposito con il nome di USS New Hampshire nel 1864
  – battello a pale varato nel 1838 e radiato nel 1849
  – battello a pale varato nel 1850 e perduto per incendio nel 1878
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Illinois, varata nel 1898 e radiata nel 1924

  – nave da battaglia della classe South Dakota, varata nel 1942, radiata nel 1962 e convertita in nave museo
  – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1984 e ancora in servizio attivo